El término Boucher (en francés, literalmente, «carnicero») puede referirse a:

 François Boucher (1703 – 1770), pintor francés de estilo rococó;
 Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (1708 - 1791), jurista francés, padre de André-Jean y autor de artículos sobre derecho para la Enciclopedia;
 André-Jean Boucher d'Argis (1750 - 1794), abogado francés ejecutado durante la Revolución Francesa, hijo de Antoine-Gaspard;
 Jules Armand Guillaume Boucher de Crèvecœur (1757 – 1844), funcionario de aduanas y botánico francés, padre de Jacques Boucher de Perthes;
 Jacques Boucher de Perthes (1788 – 1868), funcionario de aduanas y prehistoriador pionero francés, hijo de Jules Armand Guillaume Boucher de Crèvecœur;
 Alfred Boucher (1850 - 1934), escultor francés;
 Jean Boucher (1870 – 1939), escultor francés;
 Hélène Boucher (1908 – 1934), aviadora francesa de los años 1930, batió varios récords antes de fallecer en un accidente;
 Zacharie Boucher (nacido en 1992), futbolista francés.